Haploskupina Q je haploskupina lidské mitochondriální DNA.

Haploskupina Q se vyskytuje v jižní Oceánii, zvláště v Nové Guineji a Melanésii. Ve zdejší populaci je přítomná v různých obměnách. Odhady kladou společného předka do doby před 50 000 lety. Za zmínku stojí, že tato haploskupina nebyla nalezena u domorodých Australanů, z čehož plyne, že obě skupiny žily po dlouhou dobu zcela odděleně. Vyšší zastoupení této haploskupiny mezi obyvateli ostrovů Wallacea ve východní Indonésii naznačuje spřízněnost s domorodými kmeny v Nové Guineji. Haploskupina Q byla ojediněle nalezena také v oblastech Sundalandu, Mikronésie a Polynésie.

Reference

Související články 
 Haploskupiny lidské mitochondriální DNA
 Genealogický test DNA

Externí odkazy 
 

Q